Болдино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входит в состав Каменского сельского поселения. Население — 16 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 19 км к северо-западу от Кардымова, в 4 км севернее автодороги , на берегу реки Крупица. В 13 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт gramota.ru о склонении слова Болдино

Населённые пункты Кардымовского района